Das Westel 900 Budapest Open 2000 war ein Damen-Tennisturnier in Budapest. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 15. bis 23. April 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Budapest